Shenzhen Open – torneo femminile di tennis
 Shenzhen Open – torneo maschile di tennis